Ojaste ist der Familienname folgender Personen:
Kalju Ojaste (* 1961), estnischer Biathlet
Triin Ojaste (* 1990), estnische Skilangläuferin